

Patronyme

 Philippe Le Sueur de Petiville (1607-1657) poète français ;
 Eustache Le Sueur (1616-1655), peintre et dessinateur français ;
 Pierre-Charles Le Sueur (1657-1704 ), explorateur, trappeur et négociant français de la Nouvelle-France ;
 Blaise Nicolas Le Sueur (1714–1783), peintre français, directeur de l'Académie des beaux-arts de Berlin ;
 Jacques-Philippe Le Sueur (1757-1830), sculpteur français ;
 Jean-François Le Sueur (1760-1837), compositeur français ;
 Philippe Le Sueur Mourant (1848-1918), écrivain normand ;
 Jean Le Sueur (1910-1969) joueur de tennis français.

Toponyme 

 Fort Le Sueur, fort de la Nouvelle-France ;
 Le Sueur, comté de l’État du Minnesota, aux États-Unis ;
 Le Sueur, cours d'eau de l'État du Minnesota ;
 Le Sueur, ville américaine de l’État du Minnesota ;
 Rue Le Sueur, voie du  de Paris.